M1 har flere betydninger:
 M1 (mobilselskab) – et tidligere dansk mobilselskab
 M1 (metro) – den ene af fire linjer i Københavns Metro
 M1 (tv-kanal) – en offentlig tv-kanal i Ungarn
 Apple M1 - ARM-SoC designet af Apple selv